Sigeric (auch  Sigerich, Sigric oder Siric) ist ein germanischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Sig- (=„siegen“) und -ric (=„mächtig, Herrscher“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Sigerich, König der Westgoten (415)
 Sigeric I., König von Essex (758–798)
 Sigeric II., König von Essex  (fl. 827–840)
 Sigerich der Ernste, Erzbischof von Canterbury (990–994)